

Urodzili się 
 Dawid – król Izraela